Ива́н Ильичёв:
 Ильичёв, Иван Иванович (1905—1983) — советский разведчик и дипломат, генерал-лейтенант.
 Ильичёв, Иван Михайлович (род. 1982) — российский писатель, биограф, певец и продюсер.